John Carroll peut faire référence à :
 John Carroll (1735-1815), un prêtre jésuite et premier évêque catholique américain ;
  (1899-1974), un astronome britannique ;
 John Carroll (1906-1979), un acteur américain ;
 John Carroll (1934-), un joueur de rugby à XV australien ;
 John Carroll (1942-2015), un journaliste américain ;
 John Carroll, un ancien entraîneur américain de basket-ball.